Паоло Лучо Анафесто (; ) е първият, вероятно легендарен, дож на Венецианската република, който управлява през 697 – 727 г.

Биография 
За начало на управлението на Паоло Лучо Анафесто се смята 697 г., когато в Хераклея на събрание на жителите на Венецианската лагуна свикано от патриарха на Градо, той е избран за владетел вместо дванадесетте трибуна, за да сложи край на противоборствата между отделните кланове и да координира защитата на лагуната от лангобардите и славяните. Паоло Лучо Анафесто сключва мирен договор с краля на лонгобардите Лиутпрандом. Управлява до 717 г.

Вижте също 
 Списък на дожите на Венеция

Източници 
 Norwich, John Julius, A History of Venice. Alfred A. Knopf: New York, 1982.
 Anonymous, Archivo Storico Italiano, Tomo VIII: Cronaca Altinate. Florence, Italy, 1845.
 Giorgio Ravegnani, Bisanzio e Venezia, Bologna, il Mulino, 2006.

Бележки

Външни препратки 
 Sanudo – Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie venete

Дожи на Венеция